kraska – ptak z rodziny krasek, zwykle w odniesieniu do gatunku kraska zwyczajna (Coracias garrulus)

Polska 
 Kraska – wieś w Polsce województwie podlaskim
 Kraska – część miasta Łomża
 Kraska – rzeka, prawy dopływ Jeziorki
 Kraska – struga, lewy dopływ Jeziorki
 Kraska – szczyt w Górach Opawskich

Ukraina 
 Kraska – wieś  w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnowskim
 Kraska – przystanek kolejowy w miejscowości Kraska

Zobacz też 
 Kraski